Финке (Fincke или Finke) — немецкая фамилия:
 Финке, Аннетт (род. 1963) — немецкая легкоатлетка.
 барон Финке, Георг Эрнст Фридрих фон (1811—1875) — прусский политический деятель.
 Финке, Герман (1877—1947) — немецкий библиотекарь и эпиграфист.
 Финке, Иоганн-Христофор (1773—1814) — российский юрист, профессор Казанского университета.
 Финке, Петра (род. 1958) — немецкая гребчиха.
 Финке, Томас (1561—1656) — датский математик, врач и астролог.
 Финке, Фиделио Фридрих (1891—1968) — чешско-немецкий композитор.
 Финке, Фолькер (род. 1948) — немецкий футболист, футбольный тренер.
 Финке, Фридрих Людвиг Вильгельм Филипп фон (1774—1844) — прусский государственный деятель.
 Финке, Хайдрун — немецкая ориентировщица.
 Финке, Энн (род. 1972) — американская гребчиха.

См. также 
 Финке — река в центральной Австралии.